Homm ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Homm (* 1947), ehemaliger deutscher Basketballnationalspieler des VfL Osnabrück
 Florian Homm (* 1959), Börsenspekulant (ehemaliger Basketball-Juniorennationalspieler)

HOMM steht als Abkürzung für:
 Heroes of Might and Magic, Computerspiel

Abkürzung